«Пустомеля» (1770) — ежемесячный журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в июне и июле 1770; редактор Н. И. Новиков.
 «Пустомеля» (1858) — печатное издание в Санкт-Петербурге Афанасьева.
 «Пустомеля» (1980) — мультфильм студии «Союзмультфильм».